Ельциновская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 4 километрах на запад от города Вельска, на правом берегу реки Вель. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Ленино-Ульяновская, на востоке город Вельск.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В непосредственной близости от деревни проходит федеральная автомобильная дорога .

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2520» как «Ельцыновская(Кудрино)». Насчитывала 6 дворов, 19 жителей мужского пола и 23 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Кьяндского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Ельциновское(Кудрино) находилось 12 хозяйств, в которых проживало 30 жителей мужского пола и 28 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»